Hawaii Tennis Open 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2017 z cyklu Hawaii Tennis Open rozgrywany w dniach 20–26 listopada 2017 roku w Honolulu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017
2017 w tenisie ziemnym
2017 w Stanach Zjednoczonych